Yeghvard é uma cidade na província de Siunique, na Arménia. .

Cidades da Arménia